Макушин — русская фамилия; имеет женскую форму Макушина.

Известные носители 
 Макушин, Александр Борисович (род. 1964) — российский режиссёр, продюсер кино и телевидения, кандидат филологических наук.
 Макушин, Алексей Иванович (1856—1927) — врач, общественный деятель, городской голова Томска в 1902—1905 годах, депутат первой Государственной думы.
 
 Макушин, Владимир Михайлович (1907—1968) — советский учёный, лауреат Ленинской премии.
 Макушин, Пётр Иванович (1844—1926) — видный деятель народного просвещения в Сибири.
 Макушин, Юрий Андреевич (род. 1935) — украинский скульптор, заслуженный художник Украины.

См. также 
 Вулкан Макушина — действующий вулкан на Аляске, Северная Америка, находится на острове Уналашка.
 Макушина — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Макушино (значения)